L’élection partielle municipale de la ville de Montréal de 2010 (Conseiller d'arrondissement - District électoral de Sainte-Geneviève (Montréal)) a eu lieu le .

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Élections municipales à Montréal
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève